Ниже представлен список городских агломераций Европейского союза с населением свыше 500 000 жителей в 2014 г. Данные предоставлены сайтом «Demographia» и Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Demographia предоставляет данные о городских агломерациях (включая конурбации), тогда как показатели ДЭСВ ООН касаются исключительно городских агломераций. Для сравнения представлены также данные по функциональным городским агломерациям (ФГА) по данным Евростата, однако, они касаются уже более обширных метрополитенских ареалов.

Важные замечания 
 В данном списке представлены городские, а не региональные агломерации. Городские агломерации представляют собой протяжённые застроенные территории, на которых здания располагаются обычно не далее 200 м друг от друга, и не включающие в себя рек, парков, шоссе, промышленных зон и т. д. Региональная агломерация включает в себя городскую агломерацию и соседние города-спутники с окружающими их сельскохозяйственными угодьями. В Лондоне иногда насчитывают 14 млн жителей, в Штутгарте — 2,2 млн, в Мюнхене — 2 млн и более, что означает указание численности населения вместе с региональными агломерациями этих городов. Региональные агломерации, которые подразумевают намного более сложные измерения (как, например, доля жителей городов-спутников, работающих в центре региональной агломерации), могут быть точно определены лишь статистическими службами после вычисления параметров региональной агломерации, тогда как городские агломерации могут быть определены любым учреждением или человеком при помощи карт, спутниковых снимков и других географических данных для проведения внешних границ непрерывной застройки одного или нескольких соседствующих городов. Кроме того, данный список не отделяет города, имеющие несколько спутников, от городов, вовсе их не имеющих. В связи с этим два города с одинаковым населением городской агломерации займут равное место в данном списке, даже если один из них имеет более крупный центр, чем у второго, и множество небольших спутников.
 В данном списке представлены городские агломерации, а не города-муниципалитеты. Например, в списке конурбаций представлена городская агломерация Лилль-Кортрейк. Лилль и Кортрейк являются двумя отдельными городами, подчиняющимися различным государствам, имеющими различную культуру и язык. Список крупнейших городов Европейского союза по численности населения представлен в другой статье.
 Изучение городских агломераций важно для анализа развития городов и определения транспортной, планировочной и экологической политики, уточнения административных границ и т. п. В то же время необходимо признавать ограничения, заложенные в сам термин. Это чисто географическая тема, игнорирующая все прочие факторы анализа функционального города. Некоторые города Европейского союза, такие как Брюссель и Лондон, сохранили пояса зелёных насаждений вдоль городских границ, которые влияют на размер застроенной территории, но не ограничивают город как центр притяжения, поскольку эти пояса интегрировались в городскую черту.

Городские агломерации с населением свыше 500 000 жителей (2015—2017)

20 крупнейших городских агломераций по численности населения

См. также 
 Список городов Европейского союза по численности населения
 Список метрополитенских ареалов Европы
 Список городских агломераций Европы
 Список городских агломераций по численности населения
 Голубой банан

Примечания

Ссылки 
 United Nations list of urban agglomerations in the European Union (as tabulated by INSEE).
 e-Geopolis: research group, university of Paris-Diderot, France — About world urbanization

Евросоюз
Население Европы
 
Списки:Европейский союз